Vicente Guerrero – politico, generale, patriota e rivoluzionario messicano, 2º Presidente del Messico
 Vicente Guerrero –  centro abitato messicano situato nello stato di Chihuahua
 Vicente Guerrero – città messicana  dello stato messicano della Tlaxcala
 Vicente Guerrero – comune messicano situato nello stato di Durango